Stati Uniti d'America
 University Heights – città della Contea di Johnson, Iowa
 University Heights – città della Contea di Cuyahoga, Ohio